Ялтинский городской совет
 Ялта (городской округ)